Akyeampong ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Akyeampong (1938–2015), ghanaischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Emmanuel K. Akyeampong (* 1962), ghanaischer Historiker und Afrikanist